Нестор Фабиан Каноббио Бентаберри (; род. 8 марта 1980, Монтевидео) — уругвайский футболист, выступавший на позиции атакующего полузащитника. С января 2017 года — президент футбольного клуба «Прогресо» (Монтевидео).

Клубная карьера 
Фабиан Каноббио начинал футбольную карьеру в клубе «Прогресо» из Монтевидео. Проведя там три года, Фабиан привлёк внимание одного из уругвайских суперклубов — «Пеньяроля», куда он и перешёл в 2001 году. За два сезона в стане Каноббио один раз выиграл чемпионат Уругвая (2003), после чего летом 2003 года подписал четырёхлетний контракт с «Валенсией».

С «летучими мышами» Каноббио выиграл чемпионат Испании и Кубок УЕФА. Однако он нечасто выходил на поле, и после ухода Рафы Бенитеса новый тренер «Валенсии», Клаудио Раньери, отказался от услуг Фабиана. Каноббио перешёл в «Сельту», игравшую тогда во втором дивизионе, и помог ей выйти в Примеру. Когда галисийцы повторно вылетели в низший дивизион, Каноббио перебрался в «Вальядолид», а ещё через два года — в греческую «Лариссу».

В 2011 году Каноббио вернулся на родину и подписал контракт с клубом «Феникс». Последние годы карьеры провёл в «Прогресо» и «Данубио».

11 января 2017 года Фабиан Каноббио стал президентом «Прогресо».

Карьера в сборной 
В составе сборной Уругвая Фабиан Каноббио выступал на молодёжном чемпионате мира (1999) и Кубке Америки (2007), оба раза уругвайцы заняли 4-е место.

Достижения 
  Чемпион Уругвая (1): 2003
  Чемпион Испании (1): 2003/04
  Обладатель Кубка УЕФА (1): 2003/04

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль на сайте клуба «Прогресо»

Футболисты Уругвая
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Прогресо»
Игроки ФК «Валенсия»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Лариса»
Игроки ФК «Феникс» Монтевидео
Игроки ФК «Данубио»
Футбольные функционеры Уругвая